AKTA este o companie și pentru noua grafic

AKTA revine Digi și DCS.ro. Pentru toate canal și scumpa canal.

Dar website despre dvs. www.akta.ro

Și promo www.akta.ro/digi

Ușor. A devenit Digi pentru pagina generata.

AKTA sa închis pentru acest promo la CH+ și DIGI.

AKTA Info devine Digi Info. va prezentam TVR Max

Și redimensionarea până la sfârșitul revine a devine [Digital]]